ATP-toernooi van Shenzhen, tennistoernooi voor mannen
 WTA-toernooi van Shenzhen, tennistoernooi voor vrouwen